Telve steht für:
 Telve (Insel), eine unbewohnte Insel, die 890 Meter von der größten estnischen Insel Saaremaa entfernt in der Ostsee liegt
 Telve (Trentino), eine norditalienische Gemeinde (comune) des Trentino in der autonomen Region Trentino-Südtirol
 Telve di Sopra, eine norditalienische Gemeinde (comune) des Trentino in der autonomen Region Trentino-Südtirol